Euclides da Cunha — escritor brasileiro

Geografia 
Euclides da Cunha (Bahia) — município
Euclides da Cunha Paulista — município 
Praça Euclides da Cunha — logradouro em Recife

Desambiguações de antropônimos